Grote Kerk (dt.: Große Kirche) steht für folgende Kirchen in den Niederlanden:

 Eusebiuskerk, Arnheim 
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Breda)
 Sint Nicolaaskerk (Brouwershaven)
 Grote Kerk (Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Dordrecht)
 Grote Kerk (Groede)
 St.-Bavo-Kirche (Haarlem)
 Grote of Jacobijnerkerk, Leeuwarden
 Grote Kerk (Lisse)
 Groote Kerk (Maassluis)
 Grote Kerk (Monster)
 Stevenskerk (Nijmegen)
 Laurentiuskerk (Rijnsburg)
 Martinikerk (Sneek)
 Grote Kerk (Vianen)
 Onze-Lieve-Vrouwekerk (Veere)